El Torneig de Rotterdam 2022, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2022, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va disputar entre el 5 i el 13 de febrer del 2022 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

El tennista canadenc Félix Auger-Aliassime va guanyar el primer títol individual del seu palmarès després de vuit finals perdudes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022